Die II. Division 1953/54 war die fünfte Spielzeit der II. Division, die zwischen 1949 und 1963 in Teilen Deutschlands die zweithöchste Spielklasse im Fußball bildete. In der Saison 1953/54 gab es in West-, Südwest- und Süddeutschland je eine eingleisige II. Division. In Norddeutschland und West-Berlin wurde die II. Division nicht eingeführt. Hier war die Amateurliga die zweithöchste Spielklasse.

West 
Der Duisburger SpV und Westfalia Herne stiegen in die Oberliga West auf. Aus der Oberliga stiegen die Rheydter Spielverein und der STV Horst-Emscher ab. Marathon Remscheid und Arminia Bielefeld mussten in die Landesliga absteigen und wurden durch den VfL Benrath und den TSV Marl-Hüls ersetzt.

Der SV Hamborn 07 und die Sportfreunde Hamborn fusionierten zu den Sportfreunden Hamborn 07. Der SSV Wuppertal und die TSG Vohwinkel 80 fusionierten zum Wuppertaler SV. Die II. Division West spielte in der Saison 1954/55 mit 15 Mannschaften.

Aufstiegsrunde West 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Landesmeister der drei westdeutschen Verbände teil.

Südwest 
Die Sportfreunde Saarbrücken und Eintracht Bad Kreuznach stiegen in die Oberliga Südwest auf. Aus der Oberliga Südwest stiegen der VfR Kirn und der ASV Landau ab. Der SC Altenkessel und der 1. FC Idar mussten in die Amateurliga absteigen und wurden durch SV Ludweiler-Warndt und den SV Weisenau ersetzt.

Aufstiegsrunde Südwest 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Meister der drei südwestdeutschen Amateurligen teil. Dazu kamen der Sieger des südwestdeutschen Regionalpokals.

Süd 
Der TSV Schwaben Augsburg und der SSV Reutlingen 05 stiegen in die Oberliga Süd auf. Aus der Oberliga stiegen Viktoria Aschaffenburg und die SV 07 Waldhof ab. Union Böckingen und der FC Wacker München mussten in die Amateurliga absteigen und wurden durch den VfL Neustadt und die SpVgg Weiden ersetzt.

Aufstiegsrunde Süd 
Für die Aufstiegsrunde waren die Meister der fünf süddeutschen Amateurligen teilnahmeberechtigt. Der Württemberg-Meister VfB Friedrichshafen verzichtete, dafür rückte der 1. FC Eislingen nach. Bayern spielte die Amateurliga mit zwei Staffeln, daher spielten beide Staffelsieger (Neustadt/Weiden) mit. Hinter dem Sieger der Aufstiegsrunde VfL Neustadt/Coburg waren die SpVgg Weiden und Borussia Fulda punktgleich. Das Entscheidungsspiel in Würzburg entschied Weiden mit 3:2 für sich.

Siehe auch 
 Fußball-Oberliga 1953/54

Literatur 
 

Fußballsaison 1953/54
II. Division